(1918–1990) – australijski polityk, poseł z okręgu Kennedy.
  (ur. 1945) – australijski polityk, poseł z okręgu Kennedy, syn Boba Sr.
  (ur. 1977) – australijski polityk, syn Boba Jr.